Села:
 Дивне — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Дивне — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Дивне — Херсонська область, Новотроїцький район